Kroißbach heißen folgende geographische Objekte:

 Kroißbach (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Kroißbach, Oberlauf des Schwaigerbaches, siehe dort

Siehe auch:
 Kroisbach